Die 65. Rallye Griechenland (EKO Acropolis Rally of Gods 2021) ist der 9. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2021. Sie dauert vom 9. bis zum 12. September 2021 und es wurden insgesamt 15 Wertungsprüfungen (WP) gefahren.

Bericht 
Nach dem Jahr 2013 bekam die Rallye Griechenland 2021 zum ersten Mal wieder einen Termin im Kalender der Rallye-Weltmeisterschaft.
Mit einem knappen Vorsprung von nur 3,7 Sekunden im Gesamtklassement führte Kalle Rovanperä (Toyota) die Rallye am Freitagabend an. Auf dem zweiten Rang lag Hyundai-Fahrer Ott Tänak und Rovanperäs Teamkollege Sébastien Ogier mit nur 0,2 Sekunden Rückstand. Bereits geschlagen waren Elfyn Evans (Toyota), wegen Getriebeproblemen und Thierry Neuville (Hyundai) der mit einer defekten Servolenkung zu kämpfen hatte, später kamen auch noch Elektrik-Probleme hinzu.
Auch am Samstag war der 20-Jährige Rovanperä eine Klasse für sich. Von sechs zu fahrenden Wertungsprüfungen gewann der Finne deren vier und er hatte auf den zweitplatzierten Tänak 30,8 Sekunden Vorsprung. Näher beieinander lagen Tänak und Ogier, sie trennten nur 9,4 Sekunden. Eine unauffällige Rallye fuhr Dani Sordo (Hyundai) der auf dem vierten Rang lag nach 12 absolvierten Wertungsprüfungen. Evans arbeitete sich nach seinen Problemen am Freitag vom 16. auf den siebten Rang nach vorne, ebenso Neuville der sich vom 18. auf den 10. Platz verbesserte.
Am Sonntag war Rovanperä auch bei nasser Fahrbahn der schnellste und gewann nach der Rallye Estland den zweiten Weltmeisterschaftslauf in seiner Karriere. Zusätzlich siegte er auch bei der Powerstage (WP 15), womit sich Rovanperä die maximale Punktzahl 30 gutschreiben ließ in der WM-Tabelle. Mit dem dritten Rang machte Ogier einen weiteren Schritt in Richtung Weltmeistertitel 2021.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 48 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis 

Insgesamt wurden 43 von 48 gemeldeten Fahrzeugen klassiert.

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/
 Offizielle Seite Rallye Griechenland: https://www.acropolisrally.gr/portal/en/

Einzelnachweise 

Griechenland
2021